Вайи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Вайи — в департаменте Об;
 Вайи — в департаменте Верхняя Савойя.

См. также 
 Вайя